Кутана — название населённых пунктов в России:
 Кутана — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Кутана — село в Алданском улусе Республики Саха (Якутия).
 Кутана — село в Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия).

См. также